Тим Гуини (, род. 18 ноября 1962, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Тимоти Гини родился 18 ноября 1962 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Рос в Иллинойсе и Техасе, имеет двух братьев и двух сестёр.

Гини учился в Высшей школе исполнительских искусств в Хьюстоне, штат Техас, прежде чем он основал театральную труппу в Техасе. Позже он переехал в Нью-Йорк, для учёбы в Американской академии драматического искусства. После этого обучения, он присутствовал в школе искусств Северной Каролины в Уинстон-Салеме, где он закончил своё образование и впервые дебютировал в кино.

Он познакомился со своей женой Дейзи Фут на съёмках Hallmark Hall of Fame: Lily Dale (1996). Дейзи дочь драматурга и сценариста Хортона Фута.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактёры США